Hörnli steht für:

 regional, insbesondere schweizerdeutsch für Hörnchennudel
 Hörnli (Berg) (), Berg im Zürcher Oberland
 ein Rundhöcker () neben dem Hirli (Zermatt)
 Hörnli (Arosa) (), ein Felsen und eine Bergstation im Skigebiet von Arosa
 der Basler Zentralfriedhof, siehe Basler Friedhöfe #Friedhof am Hörnli